Инженер-флагман — воинские звания Морских Сил Рабоче-Крестьянской Красной Армии Союза ССР (МС РККА СССР) были введены Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 22 сентября 1935 года утверждены постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 2591 для Морских Сил РККА СССР от 22 сентября 1935 года и объявлены приказом Народного Комиссара обороны № 144 от 26 сентября 1935 года.
Звания инженер-флагманов были отменены 7 мая 1940 года в связи с введении новых званий утверждённых Указом Президиума Верховного совета СССР «Об установлении воинских званий высшего командного состава Военно-Морского Флота».

Были трёх рангов, соответствуя в РККА — комбригу (3-й), комдиву (2-й), комкору (1-й); а также командарму 2-го ранга (флота), которое никому не присваивалось. Военно-технический состав, занимающий должности на кораблях, носил галуны жёлтого (золотого) цвета, весь остальной военно-технический состав носил галуны белого (серебряного) цвета.

См. также 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)
 Список флагманов флота 1-го ранга, флагманов флота 2-го ранга, флагманов 1-го ранга, флагманов 2-го ранга Морских сил РККА СССР (1935—1940)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)
 Воинские категории и знаки различия РККА 1918—1935
 Воинские звания и знаки различия РККА 1935—1940

Литература 
 Гусев И. Е., Тарас Д. А., Шунков В. Н., Ядловский А. Н. Награды, знаки различия и униформа Великой Отечественной войны. АСТ, 2015.  ISBN 978-5-17-091401-2.

Примечания

Ссылки 
 О введении персональных военных званий начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии и об утверждении Положения о прохождении службы командным и начальствующим составом Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Воинские звания Вооружённых сил СССР